Aerotitan est un genre de grands ptérosaures qui a vécu à la fin du Crétacé en Patagonie (Argentine).

Découverte 
Le spécimen type, MPCN-PV 0054, a été trouvé près du site de Bajo de Arriagada, en Patagonie, dans un niveau supérieur de la formation d'Allen. Il se compose d'une partie du rostre, d'une longueur de . Ce museau est allongé et comprimé transversalement. Les mâchoires sont édentées. Son envergure a été estimée à au moins .

Taxonomie 
Aerotitan a été attribué à la famille des Azhdarchidae. Si cette hypothèse est correcte, ce serait le premier membre sud-américain de cette famille. Cependant,  en fait un Thalassodromidae, famille proche des Azhdarchidae.

Étymologie 
Le nom du genre Aerotitan, du grec ancien , aer, « air», et Titan, fait référence à la grande taille des espèces de ce genre.

Le nom spécifique, sudamericanus, fait référence au lieu de la découverte.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 

Azhdarchidae
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure d'Amérique
Ptérosaure du Crétacé
Paléontologie en Argentine
Taxon fossile décrit en 2012